Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Athabaskan”
 Pierwszy HMCS „Athabaskan” (G07) był niszczycielem typu Tribal. Wszedł do służby w 1943 roku i został storpedowany w kanale La Manche w pobliżu francuskiego wybrzeża 29 kwietnia 1944 roku.
 Drugi HMCS „Athabaskan” (R79) był niszczycielem typu Tribal. Wszedł do służby w 1947 roku, został zezłomowany w 1970 roku.
 Trzeci HMCS „Athabaskan” (DDG 282) był niszczycielem typu Iroquois. Wszedł do służby w 1972 roku, został wycofany w 2017 roku.

Bibliografia 
 

Athabaskan